Johann Wolfgang von Goethe
Instituto Goethe
Prêmio Goethe
3047 Goethe (asteróide)

Desambiguação